Министърът на търговията, промишлеността и труда на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и ръководи и координира търговията, промишлеността и труда, минните кариери и минералните води, държавна печатница и статистиката на страната. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Министри 
Списъкът на министрите на търговията, промишлеността и труда е подреден по ред на правителство.

Министър на търговията, промишлеността и труда (1911–1934) 

 Между 19 май 1934 и 23 ноември 1935 г. функциите на МТПТ преминават към Министерството на народното стопанство.

Министър на търговията, промишлеността и труда (1935–1944)

Вижте също 
 Министерство на търговията, промишлеността и труда на България

Литература 
 
 

Търговия, промишленост и труд